

Geografia
 Altamura – comune italiano della città metropolitana di Bari, in Puglia
 Isola di Altamura, in spagnolo isla Altamura o isla de Altamura – isola messicana del Golfo di California
 Pulo di Altamura – dolina carsica dell'Alta Murgia

Persone
 Alessandro Altamura (1856-1918) – pittore italiano di origine ellenica
 Elio Altamura (...–2004) – scenografo e trovarobe italiano
 Francesco Paolo Altamura (1906–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Saverio Altamura (1822-1897) – pittore, scrittore e patriota italiano
 Giovanni Altamura (1852-1878) – pittore italo-greco
 Giovanni Pipino di Altamura (...–1357) – condottiero italiano
 Giuliana Altamura (1984) – scrittrice italiana
 Tullio Altamura (1924) – attore italiano

Altro
 Castello di Altamura – opera architettonica, oggi demolita, che si ergeva nell'omonimo comune pugliese
 Pane di Altamura – prodotto di panetteria tradizionale
 Rivoluzione di Altamura – rivolta del 1799 nell'omonimo comune pugliese
 Uomo di Altamura – scheletro di Homo neanderthalensis scoperto nel 1993